

Patronymes 
Maslennikov (masculin ; ) ou Maslennikova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Maslennikov 
 Alekseï Maslennikov (1928-), chanteur d'opéra soviétique puis russe
 Igor Maslennikov (1931-2022), réalisateur soviétique puis russe
 Ivan Maslennikov (1900-1954), général d'armée soviétique
 Sergueï Maslennikov (1982-), coureur du combiné nordique russe
 Vladimir Maslennikov (1994-), tireur sportif russe

Maslennikova 
 Margarita Maslennikova (1928-2021), fondeuse soviétique

Patronyme russe